Ма́ево или Маёво — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Административный центр Маевской волости.

География 
Расположена в 25 км к западу от города Новосокольники.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 474 человека.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района